Plenkl ist der Ortsname von

 Plenkl (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Plenkl (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Plenk (Begriffsklärung)